Liste Swadesh de 207 mots en français et en gilbertin (une langue austronésienne), accompagnée d'une colonne prononciation utilisant l'alphabet phonétique international.

Présentation

Liste 
 — à compléter et à vérifier en gilbertin…

Légende : (*) mot d'origine anglaise, transcrit et adapté en gilbertin ; (**) mot gilbertin, mais concept peu familier aux Kiribati, souvent d'origine européenne (forêt, chasse, montagne, corne). L'article du singulier (te) est omis dans cette liste, la plupart des noms communs permettent cet article, à la seule exception des mots qui sont indiqués « sans article » (soleil, lune, ciel). Tous les adjectifs sont précédés du pronom relatif ae (« qui »), car il n'existe pas de forme grammaticale qui soit proprement un adjectif en gilbertin.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Dictionnaire gilbertin-français du RP Ernest Sabatier (Tabuiroa, Abaiang, 1954)
 Les Langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Gilbertin
 

gilbertin
Langue gilbertine